O Teatro CEC Barra, ou Teatro Antonio Fagundes, é um teatro localizado na Barra da Tijuca, zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, dentro da escola CEC, na avenida Ayrton Senna. Possui capacidade para 419 pessoas.

Seu palco apresenta as seguintes dimensões:

Largura de boca de cena: 12,5 m
Altura de boca de cena: 3 m
Altura do urdimento: 7,3 m
Profundidade: 7,8 m
Área útil: 106 m²

 
Barra da Tijuca
CEC Barra Teatro